Crazy Stone steht für:

 Crazy Stone (Software), Computerprogramm für das Brettspiel Go
 Crazy Stone (Film) (Feng kuang de shi tou), chinesischer Film von Ning Hao (2006)